Села:
 Созонівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Созонівка — Одеська область, Іванівський район

Річки:
 Созонівка — річка в Кіровоградській області, притока Інгулу.